

Personnalités
Jean Dumézil (1857-1929), général français.
Georges Dumézil (1898-1986), philologue français, fils du précédent.
Bruno Dumézil (né en 1976), historien français, apparenté aux précédents.

Homonymie de patronyme